Miejscowości w Polsce:
 Kozanki Podleśne
 Kozanki Wielkie